Архи́пп, Архи́п ( — «главный над лошадьми», от  — «главный, старший» +  — «лошадь») — мужское имя греческого происхождения. Производная фамилия — .

 Архипп (V век до н. э.) — афинский комедиограф, младший современник Аристофана.
 Архипп (I век) — апостол от семидесяти.
 Архипп Херотопский (IV век) — христианский подвижник, преподобный.
 Архипп (Шестаков) (1825—1896) — схимонах Глинской пустыни, подвижник.

См. также 
 Архип-Ёль

Ссылки 
 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки